Teramo kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Teramo (provins), provins, Abruzzo, Provincia di Teramo, 
 Teramo, kommun, Abruzzo, Provincia di Teramo, 

Robotskapade Italienförgreningar